De Meester en Margarita, een roman in twee delen van de Russische schrijver Michail Boelgakov
 De meester en Margarita (film uit 1972), een Italiaans/Joegoslavische film
 De meester en Margarita (film uit 1994), een Russische film
 De Meester en Margarita (Schnittke), een concertsuite van Alfred Schnittke
 De meester en Margarita (televisieserie uit 1990), een Poolse televisiereeks
 De meester en Margarita (televisieserie uit 2005), een Russische televisiereeks